U 93 bezeichnet:
 SM U 93, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 93 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U93